Гані Ганджур (1972—2001) — ісламський терорист, учасник терактів 11 вересня, один з викрадачів літака рейсу 77 компанії American Airlines, який врізався в Пентагон.

 Ганджур — священна енциклопедична книга канонічних текстів, приписуваних Будді.